MLB All-Star Game 1960 (pierwszy mecz)
 MLB All-Star Game 1960 (drugi mecz)